Жолобок — вузька заглибина для стікання чого-небудь.

Села в Україні 
 Жолобок — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Жолобок — Луганська область, Попаснянський район
 Жолобок — Сумська область, Білопільський район
 Жолобок — Чернігівська область, Талалаївський район

Жолобок — село, Підкарпатське воєводство, Бещадський повіт